Girlfriends může být:
 Girlfriends (film) – americký film režisérky Claudie Weill z roku 1978
 Girlfriends (pořad) – britská reality show z let 2012–2013
 Girlfriends (seriál) – americký televizní seriál z let 2000–2008